LB, lb, .lb o lb. puede referirse a:

 LB,  Ljubljanska Banka, antiguo banco con sede en Liubliana, Eslovenia que operaba en la extinta RFS de Yugoslavia.
 LB, antigua abreviatura postal para Labrador, Canadá.
 LB, Código de país (ISO 3166-1) alpha-2.
 LB, abreviatura utilizada para la ciudad de Los Baños, Filipinas.
 LB, código del idioma luxemburgués (ISO 639) alpha-2.
 LB, Liberty BASIC, un dialecto BASIC interpretado dirigido especialmente para el entorno gráfico Windows.
 LB, Logaritmo Binario o logaritmo en base 2: .
 LB, abreviatura en inglés de Lysogeny broth, Caldo de Lisogenia (CL), medio nutricionalmente rico, utilizado principalmente para el crecimiento de bacterias.
 LB, linebacker, posición conocida en América Latina como apoyador, posición en el fútbol americano y fútbol canadiense. 
 lb, libra, unidad de masa, usada desde la Antigua Roma como unidad de peso.
 lb, lbf o lbf, libra en física, unidad de fuerza.
 .lb, dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para Líbano.

Véase también 
 LAB

Siglas